Сёльви Гейр Оттесен Йонссон (; ) — исландский футболист. Бывший игрок сборной Исландии.

Биография 
Оттесен родился в столице Исландии Рейкьявике и окончил футбольную академию клуба «Викингур». Дебютировал за взрослую команду в 2001 году в возрасте 17 лет. В 2004 Сёльви Оттесен покинул Исландию и уехал играть в шведскую команду «Юргорден», за которую в 35 матчах забил 2 гола и стал чемпионом Швеции.

Вся карьера Оттесена прошла в клубах Норвегии, Исландии и Швеции. Например, в 2008 году он перебрался в датскую Суперлигу, сначала в клуб «Сённерйюск» (54 матча, 6 голов), а затем в один из сильнейших клубов Дании — ФК «Копенгаген» (43 матча, 8 голов). В составе столичной команды Оттесен дважды становился чемпионом Дании и один раз обладателем национального Кубка.

У Оттесена имеется опыт выступления в еврокубках. В матче квалификации Лиги Чемпионов 2010/11 против «Русенборга» Оттесен забил единственный гол во встрече, позволивший «Копенгагену» пройти в групповой этап турнира.

Первый матч в составе национальной сборной Оттесен провёл в 2005 году.

С сезона 2013/14 выступал за «Урал». В ноябре-декабре 2013 года признавался болельщиками «Урала» лучшим игроком месяца.

19 февраля 2015 года Оттесен перешёл в китайский «Цзянсу Сайнти».

После сезона 2021 объявил о завершении футбольной карьеры.

Достижения 

 Чемпион Швеции (1): 2005
 Обладатель Кубка Швеции (2): 2004, 2005
 Чемпион Дании (2): 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Дании (1): 2011/12
 Чемпион Исландии (1): 2021
 Обладатель Кубка Исландии (2): 2019, 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Викингур» Рейкьявик
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Сённерйюск»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Ухань Чжоэр»
Игроки ФК «Бурирам Юнайтед»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»